Preval  oder Préval  heißen folgende geographische Objekte:

 Préval (Sarthe), Gemeinde in der Region Pays de la Loire, Frankreich
 Preval na Razdrtem, Razdrto (Pass), 599 m, Sattel zwischen Vipavatal und Postojna, Slowenien (dt. alt Präwald)
 Preval (Vitanje), Ort und Pass, 552 m, zwischen Vitanje (Weitenstein) und Vojnik (Hochenegg), Slowenien

Préval ist der Familienname folgender Personen: 

 Claude Antoine de Préval (1776–1853), französischer General 
 René Préval (1943–2017), haitianischer Präsident